La Serie B 1957-1958 è stata la 26ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 21 settembre 1957 e il 6 giugno 1958 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Pietro Biagioli () con 19 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Nonostante qualche difficoltà nella fase iniziale del torneo, la , alla prima stagione in Serie B della sua storia, riuscì a guadagnare la vetta. I giuliani ottennero la promozione con due giornate d'anticipo. Più vivace fu la lotta per il secondo posto, che dava diritto allo spareggio in doppio turno contro la penultima della serie A (spareggio previsto dalla nuova riforma del presidente di Lega Giuseppe Pasquale). Il  staccò il , uno dei protagonisti dei primi diciassette turni, a poche giornate dal termine, chiudendo al secondo posto e sconfiggendo il  (dopo il declassamento dell') nel doppio confronto a Bologna e Roma; poté quindi festeggiare il ritorno in A dopo 8 anni. Da segnalare il campionato del neopromosso , terzo al termine del girone d'andata. Per l'allargamento del torneo a 20 squadre imposto da Pasquale per motivi di interesse a dieci giornate dal termine, non fu decretata invece nessuna retrocessione con compiaciuto sollievo delle squadre già traballanti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1958-1959.
 Ammesso allo spareggio interdivisionale.
 Promozione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

A seguito di una riforma federale (Lodo Pasquale) avvenuta in corso d'opera, questa stagione di Serie B non ha infine avuto retrocessioni nella categoria inferiore.

Note:
Bari promosso in Serie A dopo il doppio spareggio interdivisionale con il Verona, giunto penultimo in Serie A.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 
 

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1957